Алашкар (Alashkar, от ал-Ашкар / Al Achkar; ) — испанско-еврейское фамильное имя, происходящее, вероятно, от арабского корня «красный».

 Алашкар — испанско-еврейский род, переживший Севильскую резню (1391) и изгнание из Испании (1492).
  (1-я пол. XVI века) — учёный талмудист из Египта.
 Алашкар, Иосиф бен-Моисей (Joseph Al-Ashkar; Joseph ben Moses Alashkar; 2-я пол. XV века — 1-я пол. XVI века) — испанский раввин, поэт и библеист.
  (1466—1542) — испанский раввин, писатель-талмудист, изгнанник в Египте.

Примечания